Oebobo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Oebobo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Oebobo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar